Guyton:
 Arthur (Clifton) Guyton (1919  2003), en amerikansk läkare och fysiolog
 Louis-Bernard Guyton de Morveau (1737, Dijon  1816, Paris), en fransk baron och kemist